19-я механизированная бригада может означать:
 19-я механизированная бригада (1-го формирования) — сформирована в мае 1934 года, с 1938 года — 1-я лёгкотанковая бригада.
 19-я механизированная бригада (2-го формирования) — преобразована 8 сентября 1942 года из 9-й мотострелковой бригады (1-го формирования).